Аменция (от  — безумие) — многозначный термин:

 Аменция — аментивное помрачение сознания или аментивный синдром, одна из форм помрачения сознания
 Аменция (мультфильм) — короткометражный мультфильм С. Айнутдинова из трилогии «Абман зрения», призёр международных кинофестивалей, Свердловская киностудия, 1990 г.